Nessa Devil, nome artístico de Nikola Jirásková (Ostrava, 9 de dezembro de 1988), é uma atriz pornográfica tcheca.

Carreira 
Nascida em 1988 na República Checa, ela apareceu pela primeira vez para a indústria pornográfica nos castings de Pierre Woodman. Ela assinou com a Woodman Entertainment em 2007 aos 18 anos de idade. Integrou o elenco do filme Drunk Sex Orgy, que foi indicado para o AVN Awards nas categorias Melhor Lançamento de Orgia/Gangbang e Melhor Série de Orgia/Gangbang. Ela apareceu em uma grande variedade de gêneros de filmes pornográficos, incluindo, mas não limitado-a, cenas solo (masturbação com e sem o uso de um vibrador), cenas softcore, sexo vaginal, anal e urolagnia.

Devil tem sido rotulada pela imprensa espanhola como uma nova super estrela da indústria de filmes adultos.

Ligações externas

 
 

Atores pornográficos da Chéquia
Naturais de Ostrava